Campionatul European de Volei Feminin din 1977 a fost a zecea ediție a Campionatului European de Volei organizată de CEV. A fost găzduită de Finlanda din 25 septembrie până în 2 octombrie 1977. Orașele gazdă au fost Tampere, Kotka, Turku și Lahti. La turneu au participat 12 echipe naționale și victoria finală a revenit Uniunii Sovietice pentru a noua oară, a șasea oară consecutiv.

Echipe

Calificate direct 
 - țară organizatoare
 - campioana ediției precedente
 - viceampioana ediției precedente
 - locul 3 la ediția precedentă
 - locul 4 la ediția precedentă
 - locul 5 la ediția precedentă

Calificate în urma preliminariilor

Componența grupelor

Grupa A

Grupa B

Faza preliminară

Grupa A - Kotka
</center>

</center>

Grupa B - Turku
</center>

</center>

Faza finală

Finalele pentru locurile 1 și 3 - Tampere

Rezultate
</center>

Finalele pentru locurile 5 și 7 - Kotka

Rezultate
</center>

Finalele pentru locurile 9 și 11 - Lahti

Rezultate
</center>

Clasamentul final

Referințe
 Rezultate site personal

Campionatul European de Volei
Competiții sportive internaționale găzduite de Finlanda
1977 în sport